Мореак () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Расположен на территории двух округов: пятнадцать коммун входят в состав округа Ван, восемь — в состав округа Понтиви.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли все коммуны упраздненного кантона Сен-Жан-Бревле и отдельные коммуны упраздненных кантонов Локмине, Малетруа и Рошфор-ан-Тер.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Ла-Шапель-Каро и Ле-Рок-Сент-Андре вместе с коммуной Кили кантона Плоэрмель образовали новую коммуну Валь-д’Уст.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Биньан (2 774 чел.)
 Бильо (336 чел.)
 Боаль (855 чел.)
 Бюлеон (540 чел.)
 Валь-д’Уст (2 758 чел.)
 Геено (800 чел.)
 Каро (1 149 чел.)
 Лизьо (736 чел.)
 Малетруа (2 470 чел.)
 Мисирьяк (1 155 чел.)
 Мореак (3 733 чел.)
 Плёкадёк (1 820 чел.)
 Плюмлек (2 679 чел.)
 Рюфьяк (1 385 чел.)
 Сен-Гийомар (1 389 чел.)
 Сен-Жан-Бревле (2 836 чел.)
 Сен-Конгар (795 чел.)
 Сен-Лоран-сюр-Уст (381 чел.)
 Сен-Марсель (1 106 чел.)
 Сен-Никола-дю-Тертр (470 чел.)
 Сент-Абраам (529 чел.)
 Сент-Алуэстр (632 чел.)
 Серан (3 066 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,9 % голосов против 28,4 % у Марин Ле Пен и 15,0 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 55,6 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 24,4 %, Марин Ле Пен – 24,0 %, Франсуа Фийон – 20,0 %, Жан-Люк Меланшон – 15,8 %; 2 тур: Макрон – 64,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,3 %, Франсуа Олланд — 24,4 %, Марин Ле Пен — 19,0 %; 2 тур: Саркози — 52,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют вице-мэр коммуны Серан Розан Геган (Rozenn Guégan) и мэр коммуны Плюмлек Стефан Амон (Stéphane Hamon) (оба  — Разные левые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан